Улица Карпи́нского — улица в Калининском районе Санкт-Петербурга. Начинается от улицы Верности и заканчивается у пересечения Северного проспекта и улицы Руставели.

Располагается на границе двух муниципальных образований города: Гражданка и Пискарёвка.

История 
Улица была наименована 14 июля 1965 года в память о русском геологе А. П. Карпинском, в ряду других улиц Гражданки, Сосновки и Большой Кушелевки, названных в честь учёных.

Пересечения 
Граничит и пересекается со следующими улицами:
 Северный проспект, упирается в Муринский парк;
 проспект Науки;
 улица Руставели;
 Амурская улица.

В южной части, плавно переходя в  улицу Верности, упирается в Пискарёвский парк.

Жилая застройка 
Жилые дома на улице Карпинского представлены, в основном, типовыми сериями панельных домов. К северу от проспекта Науки это преимущественно дома 507-й серии. Семиэтажные расположились с чётной стороны, пятиэтажные — с нечётной и во дворах. В южном направлении, ближе к Пискарёвскому парку, начинает преобладать типовая серия кирпичных домов 1-528КП-40, наряду с ними можно заметить всеми известные девятиэтажки 606-й серии, а также изредка встречаются относительно новые проекты последних лет.

Дорожное движение 
Вдоль улицы насчитывается восемь пешеходных переходов, три из которых дублируют светофоры. Дорога состоит из четырёх основных полос, а также четырёх придворовых. В связи с тем, что половина из них большую часть времени задействуется как парковка, по утрам можно довольно часто наблюдать дорожные заторы.

Развлечения 
Среди любимых точкек на карте, где местные жители могут заниматься спортом и хорошо проводить время, можно назвать Муринский и Пискарёвский парки, а также сад Жореса Алфёрова.
Неподалёку от границ улицы располагается один из трёх имеющихся в городе клубных ресторанов «Всё хорошо», возле которого регулярно кипит ночная жизнь.
Однако главной же точкой притяжения для жителей можно справедливо назвать перекрёсток Гражданского проспекта и проспекта Науки. И в частности прилегающие к ним торгово-развлекательные комплексы «Академ-Парк», «Академический», «Торговый двор», «Призма», а также рестораны «Токио Сити» и «Beer House».

Образование 
В непосредственной близости от улицы располагается несколько учебных заведений средне-специального и высшего образования. В пешей доступности находятся «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» и «ГБПОУ Колледж кулинарного мастерства». А в радиусе трёх километров располагаются «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», «Военная академия связи им. С. М. Будённого», Политехнический университет им. Петра Великого и «СЗГМУ им. И. И. Мечникова».

Здания и объекты 

 Гипермаркет «О’кей»;
 Муринский парк
 Сквер Чингиза Айтматова (на углу с улицей Руставели);
 Ресторан «Saltan»;
 Детская школа искусств № 12: музыкальное отделение;
 Супермаркет «Пятёрочка»;
 Детский сад № 24 Калининского района;
 Школа № 561 Калининского района;
 «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района»;
 «Центр гигиены и эпидемиологии», восточный филиал;
 Детско-юношеская спортивная школа №1 Калиниского района: отделение волейбола;
 «Таверна на Карпинского»;
 Детский сад № 96 Калининского района;
 Городская детская поликлиника № 10;
 Пискарёвский парк;
 Детско-юношеская академия футбольного клуба «Зенит» (на пересечении с улицей Верности).

Транспорт 
Вдоль улицы располагается несколько остановок общественного транспорта. Несмотря на это, наибольший пассажиропоток образуется на перекрёстке с проспектом Науки, так как оттуда можно быстрее всего добраться до метро. Ближайшая станция —  Академическая. Расстояние до неё в зависимости от местоположения на улице составляет от  1,6 до 2,3 км.
Также в пешей доступности располагается несколько железнодорожных станций приозерского направления октябрьской железной дороги. Станция  Ручьи находится на границах Калининского и Красногвардейского районов. Расстояние до неё около 1,2 км. Станция  Пискарёвка располагается чуть дальше одноимённого мемориального кладбища, известного на весь мир. Располагается примерно в 2 км к югу. Платформа  Новая Охта находится к северу от города, и расстояние напрямую до неё ориентировочно 2,5 км.

Автобусные маршруты

Трамвайные маршруты

Троллейбусные маршруты

Литература

Примечания

Ссылки